Soós Béla (1896–1945) egyháztörténész, református teológus
 Soós Béla (1922) labdarúgó-játékvezető